El término Rancho Viejo, puede hacer referencia a:

 Rancho Viejo, condado de Cameron, Texas. 
 Rancho Viejo, condado de Starr, Texas.
 Rancho Viejo, municipio de Ensenada, Baja California.
 Rancho Viejo, localidad de Hidalgo, México.